Са́нников () — русская фамилия.

Известные носители 
 Санников, Александр Сергеевич (1866—1931) — генерал-лейтенант.
 
 Санников, Геннадий Вячеславович (1941—2017) — советский футболист.
 Санников, Георгий Захарович (1929—2022) — ветеран Внешней разведки КГБ, писатель.
 Санников, Григорий Александрович (1899—1969) — советский поэт и прозаик, журналист военный корреспондент.
 Санников, Дмитрий Валерьевич (род. 1983) — российский футболист.
 Санников, Игорь Иванович (1936—2014) — советский и российский саксофонист, актёр.
 Санников, Илья Владимирович (род. 1992) — российский лыжник.
 Санников, Константин Николаевич (1896—1965) — советский театральный режиссёр, актёр и педагог.
 Санников, Михаил Семёнович (1921—1944) — Герой Советского Союза.
 
 Санников, Сергей Викторович (род. 1950) — украинский пастор, проповедник, капеллан, доктор служения.
 
 Санников, Фёдор Ефимович (1903—1988) — Герой Советского Союза.
 Санников, Юлий (род. 1978) — американский экономист.



Примечания

См. также 
 Пролив Санникова
 Земля Санникова (значения)
 Александр Санников (ледокол)